Kühnen ist der Familienname folgender Personen:

 Angelika Kühnen (* in den 1960er Jahren), niederländische Malerin
 Friedrich Kühnen (1858–1940), deutscher Geodät
 Harald Kühnen (1912–2002), deutscher Bankier
 Michael Kühnen (1955–1991), deutscher Neonazi
 Patrik Kühnen (* 1966), deutscher Tennisspieler
 Peter Ludwig Kühnen (1812–1877), deutscher Landschaftsmaler
 Uta Kühnen (* 1975), deutsche Judoka

Siehe auch:
 Kühne
 Kuenen